Grønland (Oslo), een buurt in Oslo.
Grønland (metrostation), een station van de metro van Oslo.